Karlštejn bezeichnet in Tschechien

 Karlštejn, Městys im Okres Beroun
 Karlštejn, Ortsteil von Svratouch, Okres Chrudim; siehe Karlštejn (Svratouch)
 Burg Karlštejn
 Schloss Karlštejn
 Burgstall Dolní Karlštejn, siehe Chřibský hrádek
 Burgstall Horní Karlštejn, siehe Kyjovský hrádek